

Оселець — річка у Буринському районі Сумської області. Права притока Чаши

Оселець — село в гміні Йорданув Суського повіту Малопольського воєводства